Meichßner ist der Familienname folgender Personen:
 Joachim Meichßner (1906–1944), deutscher Offizier und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Maximilian Meichßner (1875–1954), deutscher evangelischer Theologe
 Michael Meichßner (* 1979), deutscher Schauspieler